Rijnders ist der Nachname von:
Guus Rijnders (* 1964), niederländischer Physiker
Nico Rijnders (1947–1976), niederländischer Fußballspieler
Rody Rijnders (1941–2018), niederländischer Ruderer